Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1984/85 war die 33. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG KWO Berlin wurde nach 1979 zum Zweiten Mal Bezirksmeister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. In dieser verpassten sie auf Grund des schlechteren Torverhältnisses als Dritter der Staffel 1 knapp den Aufstieg.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach acht Spielzeiten Sparta Berlin, nach 16-jähriger Zugehörigkeit die Berliner Verkehrsbetriebe und nach vier Jahren die Sportfreunde Johannisthal ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Vorjahresabsteiger Einheit Pankow aus der Staffel A sowie nach vierjähriger Abwesenheit Pneumant Schmöckwitz aus der Staffel B auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
 Größte Heimkulisse (ø)
 4.795 (ø 300) BSG EAB 47 Berlin
 3.500 (ø 219) SG Sportfreunde Johannisthal
 3.415 (ø 213) BSG EAW Treptow
 Niedrigste Heimkulisse (ø)
 925 (ø 58) BSG Lok Schöneweide
 790 (ø 49) BSG Bergmann-Borsig Berlin

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1984/85